BJI peut faire référence à :
  ;
 , une école de gestion et ingénierie en Inde.

Bji peut faire référence à :
 Bji, un gewog (municipalité) du district de Haa au Bhoutan.